Als Bentgras werden verschiedene Vertreter der Süßgräser bezeichnet:

 Blaues Pfeifengras (Molinia caerulea)
 Weißes Straußgras (Agrostis stolonifera)